RMS "Atlantic"
 kino „Atlantic” w Warszawie
 Atlantic – lokomotywa parowa
 Atlantic Records – wytwórnia płytowa
 Atlantic – singiel grupy Keane
 Atlantic – marka szwajcarskich zegarków
 Atlantic – przedsiębiorstwo odzieżowe
Miejscowości w USA:
 Atlantic – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Atlantic – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Atlantic – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Atlantic – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Accomack
Gminy w USA:
 Atlantic (ang. Atlantic Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Atlantic (ang. Atlantic Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Dare
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Atlantic (ang. Atlantic County) – w stanie New Jersey